Alpen Cup w skokach narciarskich 2013/2014 rozpoczął się 13 września 2013 w Einsiedeln, a ostatnie zawody odbyły się 9 marca 2014 w Chaux-Neuve. Cykl składa się z 10 konkursów rozgrywanych w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech i Francji.

Tytuł zdobył austriacki skoczek Patrick Streitler.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich
2013 w Europie
2014 w Europie
2014